Якоб Виллемс де Вет Старший (; ок. 1610, Харлем — между 1675 и 1691, Харлем) — голландский художник и рисовальщик, представитель золотого века голландской живописи.

Биография 

Родился в семье судебного пристава. В мае 1616 года женился на Марии Йохемсдр из Ваубрюгге; этот брак был бездетным. В 1639 году повторно женился на Мари Ябосдр, с которой у него было пятеро детей, из которых старший сын Якоб Виллемс де Вет Младший тоже был художником.

В 1630-е годы мог быть учеником Рембрандта. В 1632 году принят в Гильдию Святого Луки Харлема. С 1633 года был независимым художником. В Харлемских документах упоминается в 1638—1668 годах.

Автор ряда картин на библейские и мифологические сюжеты на фоне красивых пейзажей в стиле Яна Пинаса и Питера Ластмана, а также исторический художник.

Среди его 34 учеников были Паулюс Поттер, Иов Беркхейде, Иоганн (Ханс) Филипп Лемке. и его сын Якоб Виллемс де Вет Младший, который работал в Эдинбурге, где создал серию картин с изображением королей Шотландии (Эдинбург, Королевская коллекция Холирудхауса).

Судя по количеству учеников и трудностям, с которыми его сын Якоб столкнулся в начале самостоятельной карьеры, похоже, что Де Вет имел большую и успешную практику в Харлеме.

Примечания

Ссылки 
 Якоб де Вет (ок. 1610 — после 1671)
 WET, Jacob Willemsz. de, the Elder
 Jacob Willemsz de Wet the Elder

Художники золотого века Голландии
Члены Гильдии Святого Луки (Харлем)
Художники барокко
Художники-жанристы Нидерландов
Художники-пейзажисты Нидерландов
Исторические художники Нидерландов
Художники религиозного жанра